Tiberio – nome proprio di persona

Geografia
 Gole di Tiberio, o del Pollina – canyon naturale nel territorio di San Mauro Castelverde, nel Parco delle Madonie in Sicilia
 Salto di Tiberio – precipizio a picco sul mare, situato sul versante nord-orientale dell'isola di Capri

Persone
 Tiberio Sempronio Gracco (163 a.C.-133 a.C.) – politico romano
Tiberio (42 a.C.-37) – secondo imperatore romano
 Tiberio II Costantino (520 ca.-582) – imperatore bizantino
 Tiberio III (...-706) – imperatore bizantino
 Tiberio Gemello (19-38) – nobile romano, membro della dinastia giulio-claudia
 Tiberio (705-711) – principe e co-imperatore bizantino
 Antonio Tiberio (1946) – psicologo, scrittore e giornalista italiano
 Ugo Tiberio (1904-1980) – ingegnere e docente italiano
 Vincenzo Tiberio (1869-1915) – ricercatore e ufficiale medico del Corpo Sanitario della Marina Militare italiana
Tiberio Guarente (1985-) – calciatore italiano

Costruzioni
 Arco di Tiberio – arco trionfale nel Foro Romano
 Faro di Tiberio, o di villa Jovis – faro sul monte Tiberio, un'altura dell'isola di Capri
 Ponte di Tiberio – monumento di Rimini dell'epoca dell'antica Roma

Pagine correlate
 San Tiberio
 Tiberi

Altri progetti